La prochaine fois je vous le chanterai est une pièce de théâtre de James Saunders
 La prochaine fois je vous le chanterai est une émission de radio consacrée à la chanson de toutes les époques et de beaucoup de langues conçue et animée par Philippe Meyer à l'antenne de France Inter (2000-2016)